Arbacia é um género de ouriços-do-mar pertencente à família Arbaciidae.

Segundo a base de dados taxonómicos Catalogue of Life o género pode ser representado pelo seguinte cladograma::

Notas

Ligações externas 

 
 
 
 
 
 
 

Equinodermes
Echinoidea